Dontuzia är ett släkte av svampar. Dontuzia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Dontuzia